Gyarmati Dezső (1873–1941) gyorsíró-pedagógus, országgyűlési főtanácsos, Gyarmati Fanni apja
 Gyarmati Dezső (1927–2013) magyar vízilabdázó, szakedző, országgyűlési képviselő

Film
 Gyarmati Dezső 1997-ben készült portréfilm Gyarmati Dezső vízilabdázóról, Sipos István rendezésében